Ivan Babić može značiti:

Ivan Babić (časnik) (1904. – 1982.)
Ivan Babić (političar) (1900. – ?)
Ivan Babić (* 1961.)